Bambara bezeichnet:

 ein Volk in Westafrika, siehe Bambara (Volk)
 die Sprache des westafrikanischen Volkes der Bambara, siehe Bambara
 eine Gattung der Zwergkäfer, siehe Bambara (Gattung)
 ein Königreich, siehe Reich von Bambara
 eine Erdnuss, siehe Bambara-Erdnuss

Bambara ist der Familienname folgender Personen

 Hounsouho Bambara (* 1938), burkinischer Oberst und Politiker
 Jean-Luc Bambara (* 1963), burkinischer Bildhauer
 Kiswendsida Narcisse Bamba (* 1989), burkinischer Fußballspieler
 Lætitia Bambara (* 1984), burkinisch-französische Hammerwerferin
 Moise Bambara (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Toni Cade Bambara (1939–1995), US-amerikanische Autorin, Aktivistin und Professorin